ITG

 INLINE Technologies Group
 In the Groove